Бессемер может означать:
 Бессемер, Генри (1813—1898) — английский изобретатель, разработавший процесс выплавки стали, названный его именем.
 Бессемер — город в США.
 Бессемер — аэропорт в США.